John Rooke Corbett (1876–1949), membre fondateur de 
 Charles Rooke
 George Rooke
 James Rooke
 Laurent Rooke
 Leon Rooke
 Ronnie Rooke
 Steven Rooke